Abiye Abebe (1916-1974), militaire, gouverneur de province et ministre éthiopien ;
 Berhanou Abebe (1932-2008), historien, juriste, linguiste et professeur d'université éthiopien ;
 Fanaye Abebe, membre du Conseil de la Fédération d'Éthiopie.